Парсамян, иногда Барсамян () — армянская фамилия. Носители:

  (1947—2017) — советская и армянская поэтесса.
  (1935—1995) — заслуженный художник Армянской ССР. Брат астрофизика Эльмы Парсамян.
  (1909—1990) — армянский советский историк.
  (род. 1957) — армянский художник.
  (1883—1944) — армяно-французский журналист.
  (1886—1966) — армяно-французский писатель, литературный критик, издатель и педагог. Брат Меружана Парсамяна.
  (1920—1989) — советский искусствовед и госдеятель, раслуженный деятель искусств Армянской ССР, министр культуры Армянской ССР.
 Парсамян, Эльма Суреновна (род. 1929) — советский и армянский астрофизик, член-корреспондент НАН Республики Армения.